IBV es una sigla que puede referirse a:

 el Instituto de Biomedicina de Valencia
 el Instituto de Biomecánica de Valencia

Siglas